Rezzonico peut désigner:

 Rezzonico (Italie), frazione de San Siro, commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie ;
 Famille Rezzonico, famille patricienne de Venise, Italie ;
 Ca' Rezzonico, palais situé sur le Grand Canal à Venise, Italie ;
 Carlo Rezzonico, cardinal italien du xviiie siècle ;
 Giovanni Battista Rezzonico, cardinal italien du xviiie siècle ;
 Prix Raimondo-Rezzonico, prix remis chaque année lors du Festival international du film de Locarno .

Voir aussi 

 Della Torre di Rezzonico